Gabriel Özkan – calciatore svedese
Serdar Özkan – calciatore turco
Sibel Özkan – sollevatrice turca
Yavuz Özkan – calciatore turco